Porwanie Sabinek – rzymska legenda o porwaniu kobiet z plemienia Sabinów
 Porwanie Sabinek – obraz francuskiego malarza Nicolasa Poussina;
 Porwanie Sabinek – obraz francuskiego malarza Jacques'a-Louisa Davida
 Porwanie Sabinek – obraz włoskiego malarza Pietro da Cortona
 Porwanie Sabinek – rzeźba Giambologny
 Porwanie Sabinek – spektakl teatralny